Новоу́ткинск — посёлок в городском округе Первоуральск Свердловской области России. В 1937—2004 годах обладал статусом рабочего посёлка (посёлка городского типа).

География 
Новоуткинск расположен на берегах реки Утки (притока Чусовой), чуть ниже места впадения в неё левого притока — реки Шайдурихи, в 25 километрах к западо-северо-западу от города Первоуральска (по автодорогам в 32 километрах) и в 3 километрах от железнодорожной станции Коуровка (на линии Пермь — Екатеринбург). В черте посёлка находится Новоуткинский пруд.

История

Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод 
Датой основания Новоуткинска считается 1749 год, когда был запущен Уткинский чугуноплавильный и железоделательный завод. Завод принадлежал казне, но уже в 1758 году его отдали в залог графу Ягужинскому, а тот в 1778 году перепродал его крупному уральскому заводчику Савве Яковлеву. По фамилии нового владельца за заводом и заводским поселком закрепилось название Утка Яковлева. При этом находившийся неподалёку на другой речке Утке завод называли Уткой Демидова. С приходом советской власти Утку Демидова переименовали в Старую Утку, а Утку Яковлева — в Новую Утку (поскольку это был более молодой завод).

После гражданской войны Новоуткинский завод возобновил работу лишь в 1927 году, когда на его базе был создан механический завод. Здесь выпускали оборудование для лесоразработок.

В 1937 году село Новая Утка переименовано в рабочий посёлок Новоуткинск.

В связи с началом Великой Отечественной войны в сентябре 1941 года в Новоуткинск эвакуировали из Ленинграда завод «Электрик». На уральской земле родилось новое предприятие — завод электросварочных машин и аппаратов (ЭСМА), впоследствии ставший именоваться заводом «Искра».

В 2004 году рабочий посёлок Новоуткинск отнесён к категории сельских населенных пунктов в составе городского округа Первоуральск.

Достопримечательности 
В Новоуткинске расположен Уткинский пруд, окруженный по берегам лесом. В длину пруд — около 5 км, а в ширину — 500 м. Пруд является местом отдыха, купания и рыбалки.

Ниже плотины пруда на правом берегу Утки возвышаются карстовые скалы. Среди них расположена Новоуткинская пещера, которая состоит из двух гротов. Первый, совсем небольшой, — сразу за входом треугольной формы. Нагнувшись, посетитель попадает во второй грот. Он высокий и достаточно просторный, высотой до 4 м, даже летом здесь всегда сыро и холодно.

Успенская церковь 
У берега пруда на средства заводовладельцев Яковлевых 9 июня 1833 года была заложена каменная однопрестольная церковь, которая была освящена 4 сентября 1838 года в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1930-е годы храм был закрыт, колокольня разобрана. В годы Великой Отечественной войны в храме был размещён один из цехов завода, библиотека, долгое время были склады завода «Искра». После пожара храм долгое время стоял заброшенным. В 1997 году храм был возвращён в РПЦ. Сейчас он отстроен заново, и постепенно продвигаются реставрационные работы.

Население

Экономика 
В посёлке имеются предприятия:
 ООО "Завод электросварочного оборудования «Искра»  ;
 Производство учебно-аудиторной мебели.

Примечания

Статьи 
 Посёлок Новоуткинск и Новоуткинская пещера  // Чусовая России

Бывшие посёлки городского типа Свердловской области
Населённые пункты городского округа Первоуральск
Населённые пункты на Утке (верхнем притоке Чусовой)